Parasite bezeichnet

 Parasite, Originaltitel von Der Killerparasit, amerikanischer Horrorfilm von Charles Band (1982)
 Parasite (Film), südkoreanischer Spielfilm von Bong Joon-ho (2019)

Siehe auch:
 Parasitismus
 Parasyte – Kiseijuu, eine Manga- und Animeserie